PBS steht für:
 Pacific Bulb Society, Internationale Pflanzengesellschaft für Geophyten
 Palästinensische Bibelgesellschaft in den Palästinensischen Autonomiegebieten
 Palestine Broadcasting Service, erste Rundfunkanstalt auf dem Gebiet des Völkerbundsmandats für Palästina
 Papier, Büroartikel und Schreibwaren, deutsche Branchenbezeichnung
 Parti Bersatu Sabah, politische Partei in Sabah, Malaysia
 Partition Boot Sector, eine andere Bezeichnung für Volume Boot Record
 Pearls Before Swine (Band), US-amerikanische Folk-Rock-Band
 Pearls Before Swine (Comic), US-amerikanische Web-Comicserie
 Pfadfinderbund Süd, deutscher Pfadfinderverband
 Pfadibewegung Schweiz, Schweizer Pfadfinderverband
 Phosphate Buffered Saline, siehe phosphatgepufferte Salzlösung
 Polarizing Beam Splitter, Polarisations-Strahlteiler, siehe Strahlteiler
 Polybutylensuccinat, biobasierter Kunststoff auf Basis von Bernsteinsäure und Butandiol
 Positive Black Soul, Hip-Hop-Band aus Senegal
 Posttraumatische Belastungsstörung
 Proteinbiosynthese, Neubildung von Proteinen in Zellen
 Prune-Belly-Syndrom, angeborene Fehlbildung mehrerer Organsysteme 
 První brněnská strojírna (dt. Erste Brünner Maschinenfabrik), tschechisches Unternehmen für Präzisionsmaschinenbau
 Public Broadcasting Service, Fernsehsender in den Vereinigten Staaten
 Public Broadcasting Services, öffentliche Rundfunkanstalt auf Malta

PbS steht für:
 Blei(II)-sulfid, chemische Formel

pbs steht für:
 Zentrales Pame (ISO-639-3-Code), Varietät von Pame (Sprache), Sprache der Pame in San Luis Potosí (Bundesstaat), Mexiko

Abkürzung